Eilat steht für:

 Eilat, Stadt an der Südspitze Israels
 einen am 21. Oktober 1967 von der ägyptischen Marine versenkten israelischen Zerstörer (ex-HMS Zealous (R39))
 eine 1993 in Dienst gestellte israelische Korvette der Sa'ar-5-Klasse

Eilat ist der Familienname folgender Personen:

 Galit Eilat (* 1965), israelische Videokünstlerin und Autorin in den Niederlanden